Hidrolândia (Ceará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
Hidrolândia (Goiás), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás